Yūki Koike ist der Name folgender Personen:

* Yūki Koike (Fußballspieler) (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Yūki Koike (Leichtathlet) (* 1995), japanischer Sprinter